język węgierski: György Rákóczi
 Jerzy I Rakoczy
 Jerzy II Rakoczy